Янь Ни:
 Янь Ни — настоящее имя французской писательницы китайского происхождения Шань Са (род. 1972).
 Янь Ни (волейболистка) (род. 1987) — китайская волейболистка, олимпийская чемпионка.
  (род. 1971) — китайская актриса.